Sommerspiele steht für:

 Olympische Sommerspiele
 Sommerspiele Melk, jährliches Kulturevent im Stift Melk, Niederösterreich
 Sommerspiele (Film) (Originaltitel: Giochi d’estate, 2011), italienisch-schweizerisches Jugenddrama